Изнаур Дубаев — участник Русско-японской и Первой мировой войн, всадник Чеченского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.

Биография 

За участие в боях русско-японской войны Дубаев имел Георгиевский крест IV степени.

4 июля 1915 года Дубаев при взятии неприятельского укрепления личным примером увлёк бойцов в атаку. За этот подвиг он был удостоен Георгиевского креста II степени.

5 августа 1915 года великий князь Георгий Михайлович наградил 18 особо отличившихся всадников Чеченского полка Георгиевскими крестами. Среди награждённых был и Изнаур Дубаев, получивший Георгиевский крест I степени.

25 августа Дубаеву был присвоен чин подпрапорщика.

К 18 ноября 1915 года старший урядник Изнаур Дубаев уже был полным Георгиевским кавалером.

8 июня 1917 года за успешную охрану общественной безопасности и защиту населения от произвола бандитов Дубаев был произведён в прапорщики милиции.

Память 
На одном из камней Мемориала памяти погибших в борьбе с терроризмом в Грозном высечено имя Изнаура Дубаева.

Литература 
 

Чеченский конный полк
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Прапорщики (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Персоналии:Чечня